Mühlbächer ist der Familienname folgender Personen:

 Waldemar Mühlbächer (1937–2021), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Mühlbächer (1915–1951), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mühlbacher